Burguete bezeichnet
 Burguete, baskisches Dorf

 Burguete (Pferd), ein Pferd

Burguete ist der Familienname von
 Eduardo Burguete (1962–2023), spanischer Moderner Fünfkämpfer und Triathlet